RA Marchiennoise des Sports was een Belgische voetbalclub uit Marchienne, een voorstad van Charleroi. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 278. In 2000 ging de club in een fusie met Olympic Club de Charleroi op in ROC de Charleroi-Marchienne.

Geschiedenis
De club werd opgericht eind 1922, en sloot op 14 maart 1923 aan bij de Belgische Voetbalbond als Cercle des Sport Marchienne-Monceau. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men stamnummer 278 toegekend.

In 1931 verscheen de club voor het eerst in de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de derde klasse. De club kon er zich verscheidene seizoenen vlot handhaven. Halverwege de jaren 30 speelde men er zo samen in de reeks met Olympic Club de Charleroi en Charleroi SC uit het naburige Charleroi. In tegenstelling tot deze buren slaagde Marchienne er nooit in te promoveren, al eindigde men meermaals tweede of in de subtop.

In 1940 werd de clubnaam gewijzigd in Association Marchiennoise des Sports, mogelijk omwille van een niet-officiële fusie met Etoile Sportive Moncelloise, een club uit het nabijgelegen Monceau die van 1930 tot 1939 was aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 1670. Na de Tweede Wereldoorlog werden de resultaten minder, en in 1950 zakte men uiteindelijk uit de nationale reeksen.

In 1950 werd in La Vie Sportive de fusie aangekondigd van de club met Union Polonaise Marchienne, dat van 1949 tot 1951 bij de Voetbalbond was aangesloten met stamnummer 5116. De nieuwe club zou Amicale Marchiennoise des Sports gaan heten. Olympic Club Charleroi verzette zich echter tegen de fusie, en uiteindelijk zag men af van de fusie. In 1951 kreeg men de koninklijke titel, en de clubnaam werd Royale Association Marchiennoise des Sports.

In 1959 promoveerde men weer uit de provinciale reeksen naar de nationale bevorderingsreeksen; na competitie-uitbreiding ondertussen de Vierde Klasse. Na acht seizoenen pakte de club daar de titel in zijn reeks en promoveerde zo in 1967 naar Derde Klasse. De club kon er zich echter moeilijk handhaven. Na in 1969 nog nipt de degradatie te hebben vermeden, strandde men in 1970 op een gedeelde voorlaatste plaats. Marchiennoise telde evenveel punten als Kortrijk Sport. Een testwedstrijd moest uitmaken wie 14de zou worden en kon blijven, en wie 15de en voorlaatste zou worden en moeten zakken. Marchiennoise verloor de wedstrijd met 2-1 en degradeerde zo in 1970, na drie seizoenen, opnieuw naar Vierde Klasse. Ook in Vierde bleef de club het moeilijk hebben, en na nog eens drie seizoenen zakte men door een voorlaatste plaats weer naar Eerste Provinciale.

Marchiennoise zou echter na één seizoen terugkeren in de nationale reeksen, en in de jaren zeventig weer een goede periode kennen. Men streed er bij de terugkeer immers meteen mee met de beteren, en in 1977, na opnieuw drie seizoenen, pakte men weer de titel in Vierde Klasse. Opnieuw steeg Marchienne zo naar de Derde Klasse. Het eerste seizoen draaide men ook daar mee met de top. Uiteindelijk eindigde men tweede in zijn reeks, op 6 punten van RC Harelbeke. Met het oog op een eventuele extra promotieplaats werd nog een testwedstrijd gespeeld tegen KV Turnhout, de tweede uit de andere reeks in Derde Klasse. Marchienne won zelfs deze wedstrijd met 2-4, maar uiteindelijk kwam er geen extra promotieplaats, en men bleef in Derde Klasse. De sterke prestatie van dit eerste seizoen kon men niet meer herhalen. Het tweede seizoen eindigde men in de middenmoot; het derde seizoen eindigde men uiteindelijk afgetekend op de laatste plaats. Marchienne haalde amper 8 punten in 30 wedstrijden, en zakte zo in 1980 opnieuw naar Vierde Klasse. Na een degelijk eerste seizoen degradeerde men daar in 1982 zelfs opnieuw naar Provinciale.

In 1987 steeg de club nog eens naar Vierde Klasse. Eind jaren 80 streed men een paar keer mee voor de eerste plaatsen, maar in 1992 degradeerde men alweer na weer allerlaatste te zijn geëindigd.

In 1994 keerde men terug in Vierde Klasse, en opnieuw streed men een paar keer mee bovenin. In 2000 volgde echter opnieuw een degradatieplaats. De club degradeerde niet meer, maar ging een fusie aan met ROC de Charleroi, dat in Derde Klasse speelde en zelfs net in de eindronde een promotie gemist had. De fusieclub ging in Derde Klasse verder spelen als ROC de Charleroi-Marchienne met stamnummer 246 van OC de Charleroi. Stamnummer 278 van Marchienne werd definitief geschrapt.

Resultaten

Marchiennoise
Sportvereniging in Charleroi
Marchienne-au-Pont